Il doppio femminile del Sydney International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Lindsay Davenport e Mary Joe Fernández erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti,

La Davenport con Nataša Zvereva e la Fernández con Katrina Adams.

Adams e Fernández hanno perso nei quarti contro Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Davenport e Zvereva hanno perso in final 6–3, 6–1 contro Gigi Fernández e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva (finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (primo turno)
 Katrina Adams /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Sydney International 1997